Ааронский — фамилия; имеет женскую форму Ааронская.
 Ааронский, Николай Викторович (1860—1929) — российский революционер, народник, член партии «Народная воля».
 Ааронский, Фёдор Иванович (ок. 1742—1825) — украинский живописец, финифтяр, иконописец.